Crowninshield ist der Familienname folgender Personen:

 Arent S. Crowninshield (1843–1908), US-amerikanischer Admiral
 Benjamin Williams Crowninshield (1772–1851), US-amerikanischer Politiker
 Jacob Crowninshield (1770–1808), US-amerikanischer Politiker
 William Crowninshield Endicott (1826–1900), US-amerikanischer Politiker